Flipper kan syfta på:

 Flipperspel – ett spel
 Flipper (jolle) – ett slags jolle
 Flipper Boats – ett båtvarumärke
 Flipper (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges Radio
 Flipper (musikgrupp) – ett hardcore/punkband från Kalifornien
 Flipper (film, 1963) – en amerikansk film från 1963, originaltitel Flipper
 Flipper (TV-serie, 1964) – en TV-serie från 1960-talet, originaltitel Flipper
 Flipper (TV-serie, 1995) – en TV-serie från 1990-talet, originaltitel Flipper
 Flipper (film, 1996) – en amerikansk film från 1996, originaltitel Flipper

Se även 
 Ric O'Barry – en amerikansk delfintränare
Flopp